SWI – kod trzyliterowy (rejestracje samochodów) powiatu włoszczowskiego w województwie świętokrzyskim
 SWI – skrót od systemy wyszukiwania informacji